Pseudorthotheca perornata är en ringmaskart som beskrevs av Kerber 1988. Pseudorthotheca perornata ingår i släktet Pseudorthotheca, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
perornata